Tsjechische gemeenten
 Kaliště (okres Praha-východ) in de regio Midden-Bohemen
 Kaliště (okres Pelhřimov) in de regio Vysočina
 Kaliště (okres Jihlava) in de regio Vysočina